Siphonorhinidae är en familj av mångfotingar. Siphonorhinidae ingår i ordningen Siphonophorida, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Siphonorhinidae 12 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Siphonorhinidae